Gulmen ist der Name folgender Berge in der Schweiz:

 Gulmen (Flumserberg),  im Kanton St. Gallen, in der Region Flumserberg
 Gulmen bei Wildhaus (SG),  im Kanton St. Gallen, nördlich von Wildhaus gelegen
 Gulmen (GL),  im Kanton Glarus, südlich des Walensees
 Gulmen (SG),  im Kanton St. Gallen, südlich von Nesslau